

Cinema 
Mascherata (Maskerade) – film del 1934 diretto da Willi Forst
Maskerade – film del 2010 diretto da Griff Furst

Letteratura 
Maskerade – romanzo di Terry Pratchett del 1995